Rădești  se poate referi la una din următoarele localități din România:
 Moldova
 Rădești, Vaslui
 Rădești, Galați, reședința comunei cu același nume
 Muntenia
 Rădești, Argeș
 Oltenia
 Rădești, Olt
 Transilvania
 Rădești (Tompaháza), reședința comunei cu același nume, Alba
 Rădești (Bogyest), Arad

Vezi și
 Radu (nume)
 Rădescu (nume de familie)
 Rădulescu (nume de familie)

 Rădeni (dezambiguizare)
 Răduțești (dezambiguizare)
 Rădulești (dezambiguizare)

Toponime românești